Chiesa di San Benedetto da Norcia ad Angri
Chiesa di San Benedetto alla Badia di Caccamo
Chiesa di San Benedetto ad Arezzo
Chiesa di San Benedetto ad Atessa
Chiesa di San Benedetto ad Bologna
Chiesa di San Benedetto ad Brescia
Chiesa di San Benedetto a Brindisi
Chiesa di San Benedetto a Cagliari
Chiesa di San Benedetto a Catania
Chiesa di San Benedetto a Cortona
Chiesa di San Benedetto a Crema
Chiesa di San Benedetto a Cremona
Chiesa di San Benedetto a Ferrara
Chiesa di San Benedetto a Fabriano
Chiesa di San Benedetto a Firenze
Chiesa di San Benedetto a Fontanellato
Chiesa di San Benedetto a Frosinone
Chiesa di San Benedetto a Gonzaga
Chiesa di San Benedetto a Grosseto
Chiesa di San Benedetto alle Venelle a Lettere
Chiesa di San Benedetto a Livorno
Chiesa di San Benedetto in Gottella a Lucca
Chiesa di San Benedetto a Malles Venosta
Chiesa di San Benedetto a Marciana
Chiesa di San Benedetto a Monte Sant'Angelo
Chiesa di San Benedetto a Monterchi
Chiesa di San Benedetto a Napoli
Chiesa di San Benedetto a Parma
Chiesa di San Benedetto a Perugia
Chiesa di San Benedetto a Pisa
Chiesa di San Benedetto a Pistoia
Chiesa di San Benedetto a Pomonte, a Scansano
Chiesa di San Benedetto a Quartu Sant'Elena
Chiesa di San Benedetto a Rieti
Chiesa di San Benedetto a Roma
Chiesa di San Benedetto a Salerno
Chiesa di San Benedetto a Peschiera del Garda
Chiesa di San Benedetto vecchia a Peschiera del Garda
Chiesa di San Benedetto a Scorzè
Chiesa di San Benedetto a Siracusa
Chiesa di San Bene(det)to a Venezia